Ionisch (dialect), een groep Oud-Griekse dialecten.
Ionisch (toonladder), de "gewone" majeurtoonladder.
Ionische orde, een soort zuil in de Oud-Griekse bouwkunst.
ionaire binding of ionische binding, een scheikundige binding gevormd door ionen.
ion (deeltje).
Ionië, een landstreek in Klein-Azië.
Ioniërs, het volk dat in Ionië woonde.
bij uitbreiding werden alle Grieken door volken in de buurt wel Ioniërs genoemd.

Zie ook
Ionisch alfabet
Ionische Bond
Ionische Opstand (499–495 v.Chr.)
Ionische Zee, tussen Italië en Griekenland
Ionische Eilanden, gelegen in de Ionische Zee (dus niet in de buurt van Ionië)